Raíz hace referencia a varios artículos:

Ciencias 
 Raíz (botánica), órgano subterráneo de las plantas que absorbe el agua y los minerales de la tierra.
 Raíz dental, en anatomía, una de las partes en que se divide el diente.
 Directorio raíz, en informática, primer directorio en una jerarquía.

Matemática 
 Raíz cuadrada:  es el número real no negativo que al ser multiplicado por sí mismo da x.
 Cálculo de la raíz cuadrada
 Raíz cúbica: .
 Raíces enésimas: .
 Raíz de una función : cada uno de los valores  que satisfacen la ecuación .
 Raíz de un polinomio, cada uno de los valores para los que se anula un polinomio
 Raíz de la unidad
 Raíz cuadrada de dos
 Raíz cuadrada de tres
 Raíz cuadrada de cinco

Gramática 
 Lexema o raíz: conjunto de fonemas mínimo e irreductible que comparten las palabras de una misma familia.

Música 
 Música de raíz, músicas del mundo, étnicas o World music.
 La Raíz (banda), grupo musical de España.
 Raíz (álbum), álbum en conjunto de Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti.

Además 
 Raíz (película) (2013), dirigida por Matías Rojas.
 Raíz del cabello
 Verdura de raíz